Tsotsis - um povo maia do sul do México;
 Língua tsotsil - a língua do povo tsotsil.

Desambiguação